Eberhard von Nellenburg ist der Name folgender Personen:

* Eberhard V. von Nellenburg (Eppo; 980/990 – um 1030/1034), Graf von Nellenburg, Graf im Zürichgau, Vogt des Klosters Einsiedeln
 Eberhard VI. von Nellenburg (der Selige, um 1015 – 1078/1080), Graf von Nellenburg, Graf im Zürichgau
 Eberhard VII. von Nellenburg (um 1035–1075), Graf von Nellenburg
 Eberhard VIII. von Nellenburg, Herr von Bürglen, Graf von Nellenburg